Това е списъкът с епизоди на сериала „Тиранин“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2014

Сезон 2: 2015

Сезон 3: 2016 

Тиранин